Zkratka ITL může mít několik významů:

 kód zaniklé měny italská lira
 VKM kód německého dopravce ITL Eisenbahngesellschaft
 Tábor Vorkuta, součást Gulagu